Sexy Sadie ist die Bezeichnung für:
 Sexy Sadie, Lied der Beatles aus dem Album The BEATLES
 Sexy Sadie (1996), deutscher Film von Matthias Glasner
 Sexy Sadie (2001), US-amerikanischer Film von Sadie Belle